Покровны́е сугли́нки — несвязанные дисперсные глинистые грунты, близки к лёссовидным суглинкам. Образовывались в позднем неоплейстоцене четвертичного периода (QIII). Покровные суглинки накапливались в период микулинского междледниковья и валдайского оледенения.

Происхождение и геологические свойства 
Обычно имеют бурый, желтоватый или красноватый цвет, содержат большое количество макропор и трещин. В покровных суглинках не встречаются частицы диаметром более 1—2 мм. Малопроницаемы для атмосферных вод, однако могут содержать верховодку. Покровные суглинки являются базовыми почвообразующими породами Нечернозёмной зоны.

Покровные суглинки перекрывают гляциальные, флювиогляциальные и озёрно-ледниковые отложения в пределах Белорусско-Смоленско-Московской, Валдайской, Бельской, Даниловской, Галичской и других возвышенностей. По составу и свойствам покровные суглинки близки к лёссам, в них преобладают пылеватые частицы, они имеют высокую пористость и дают вертикальные стенки в шурфах.

Некоторые разновидности покровных суглинков напоминают моренные, в частности из-за красно-бурого цвета. Покровные суглинки залегают на водоразделах и в речных долинах, на возвышенностях и западинах. Покровные суглинки могут перекрывать почвы и торф.

На водоразделах мощность суглинков составляет 0,8—1,0 м, в пониженных участках рельефа увеличивается до 4 м. Точных данных о происхождении покровных суглинков нет.

В разное время выдвигались гипотезы о эоловом, водном и солифлюкционном происхождении покровных суглинков. Также известна гипотеза о покровных суглинках, как о продукте выветривания морен при многократном их охлаждении и нагревании.

Физические свойства 
Плотность покровных суглинков: 1,4—1,8 г/см³, скорость распространения в них продольных волн VP в среднем составляет 500 м/с, изменяясь при этом в пределах от 400 до 700 м/с, скорость поперечных волн VS: 140—180 м/с, коэффициент Пуассона: 0,46—0,48, модуль Юнга: 50—200 МПа, модуль сдвига: 18—60 МПа, сцепление С: 15—30 КПа.

Примечания

Литература 
  О генезисе покровных отложений // Научный бюллетень Ленинградского университета", 1948, № 20.
  К вопросу о формировании покровных отложений: Материалы по общему мерзлотоведению // VII Междуведомственное совещание по мерзлотоведению: сборник. — : Издательство АН СССР, 1959.

Статьи и публикации 
 

Четвертичный период
Континентальные отложения